Fred Diks (1955), Nederlands kinderboekenschrijver
 Isabelle Diks (1965), Nederlands politica
 Kevin Diks (1996), Nederlands voetballer
 Mario Diks (1977), Nederlands voetbalscheidsrechter

Zie ook 
 Dik (doorverwijspagina)